Droge stof, of totaal vaste stof (TVS)
 Technische Vakschool, een voormalig opleidingsinstituut voor technici in de mijnen van Nederlands-Limburg
 TVS (China), een Chinese televisiemaatschappij